Sancho I van Aragón (1034-1094), als Sancho V ook koning van Navarra
 Sancho V van Gascogne (?-955), hertog van Gascogne